Miejscowości w Polsce
 Dworszowice Kościelne-Kolonia – kolonia w woj. łódzkim w pow. pajęczańskim, w gminie Nowa Brzeźnica
 Dworszowice Kościelne-Kolonia – nazwa niestandaryzowana, przysiółek wsi Dybki w woj. mazowieckim w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka